Tocantins kan syfta på:

Brasilien 

 Tocantins (kommun), Minas Gerais, 
 Tocantins (ort), Minas Gerais, 
 Tocantins (delstat), 
 Tonantins (ort i Amazonas), Amazonas, 
 Tocantins (flod), en flod i Brasilien
 Rio Tocantins (vattendrag), en annan flod i Brasilien.

Robotskapade Brasilienförgreningar